

Населені пункти та їхні частини
 Ольштин — місто на правах повіту в Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Ольштин — гміна в Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Ольштин — село в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ольштин — частина міста Белхатув у Белхатовському повіті Лодзинського воєводства

Примітки